

Legnépszerűbb mozifilmek Magyarországon (szavazás alapján)

Magyar filmek

Filmkritikusok szavazása 

 1968-ban a Magyar Filmművészek Szövetségének játékfilm- és filmkritikus-szakosztálya szavazta meg az elmúlt húsz év 12 legjobbnak tartott magyar filmjét. A szavazást 2000-ben a Magyar Film- és Tévéművészek Szövetségének, valamint a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Film- és Tévékritikusi Szakosztályának tagjai újra megtartották. Négy film, amely mind a két (1968-as és 2000-es) listában megtalálható: Körhinta, Hannibál tanár úr (mindkettő 1956, rendező: Fábri Zoltán), Szegénylegények (1965, rendező: Jancsó Miklós) és  Apa (1966, rendező: Szabó István)

 2007-ben megjelent a 303 magyar film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyv, amely (az angol nyelvű 1001 Movies You Must See Before You Die mintájára) a legfontosabb magyar filmeket válogatta össze. Legrégebbi magyar film a listában Az obsitos (1916), a legutóbbi pedig a Herminamező - Szellemjárás (2005).
 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjai állították össze az általuk legértékesebb alkotásnak tartott 52 magyar nagyjátékfilmet (utolsó helyen holtverseny volt, ezért lett a listán 53 film).  A listán a legrégebbi film a Hyppolit, a lakáj (1931), a legutóbbi pedig Sátántangó (1994) volt. A legtöbb filmmel Fábri Zoltán (7) és Jancsó Miklós ill. Ranódy László (3-3) szerepel a listán. 

 2021-ben a hvg.hu a magyar film 120 éves évfordulója alkalmából filmes szakembereket kért fel arra, hogy állítsák össze a valaha készült 30 legfontosabb magyar film listáját. A legrégebbi film a listában a Valahol Európában (1948), legutóbbi pedig Testről és lélekről (2017). Fábri Zoltán illetve Szabó István egyaránt 3-3 filmmel szerepel a listában (Körhinta, Hannibál tanár úr és Az ötödik pecsét ill. Apa, Bizalom és Mephisto)

Közönségszavazás 

 2010-ben klasszikus és retro filmeket sugárzó (később átalakult, majd nevében megszűnt) Filmmúzeum csatorna a közönséget szavaztatta meg három körben arról, hogy melyek a legjobb magyar filmek. 2010. november 14-én zárult voksoláson több mint 32 ezer szavazat érkezett. A listában a legrégebbi film a Hyppolit, a lakáj (1931), a legújabb pedig az Égigérő fű (1979) volt.

Legnépszerűbb mozifilmek Magyarországon (nézőszám alapján)

A legnézettebb mozifilmek 1990 óta 

Utolsó frissítés: 2023. március 7.

A legnézettebb mozifilmek 1990 előtt 

Legnézettebb magyar mozifilmek legalább 1,5 milliós nézőszámmal 1948 és 1987 között (folytatás)

Legnépszerűbb mozifilmek Magyarországon (bevétel alapján) 

Utolsó frissítés: 2023. március 7.

Jegyzetek

További információk 

 Filmforgalmazók Egyesülete, http://filmforgalmazok.hu/

Filmes listák
Magyar filmek